Denumirea de Strajeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Strajeț, un sat în comuna Krumovgrad, regiunea Kărdjali;
 Strajeț, un sat în comuna Razgrad, regiunea Razgrad.